Dívčí katolická střední škola je katolická střední škola pro dívky zřizovaná pražským arcibiskupstvím. Sídlí v Praze v Platnéřské ulici a nabízí středoškolské vzdělání v oborech "charitativní služby" a "praktická škola dvouletá".

Historie 
Jako první církevní škola v Česku získala v roce 2008 certifikát IES London.

V roce 2009 jí ministerstvo školství udělilo Medaili MŠMT 1. stupně za „zlepšování podmínek pro výchovu a vzdělávání handicapovaných a sociálně znevýhodněných žáků“.

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 Oficiální stránky 

Školy pražské arcidiecéze
Střední školy v Praze
Církevní školy v Praze
Školy na Starém Městě (Praha)
Školy založené roku 1990
Náboženství na Starém Městě (Praha)